De Welvaart (Horn), een windkorenmolen in het Limburgse Horn
De Welvaart (Groessen), een (romp van een) stellingmolen in het dorp Groessen
De Welvaart (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
De Welvaart (beeld), een beeld in Rotterdam, in de volksmond ook wel "Nakie van Blakie" genoemd
De Welvaart (winkelketen), een voormalige winkelketen van de christelijke vakbond